Walid Abbas Al-Bloushi (11 de junho de 1985) é um futebolista profissional emiratense que atua como defensor.

Carreira 
Walid Abbas fez parte do elenco da Seleção Emiratense de Futebol da Copa da Asia de 2011 e 2015.

Jogadores da Seleção Emiratense de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015